Златан Стоянов Бойкикев е български революционер от Македония.

Биография 
Златан Бойкикев е роден през 1822 година в скопското село Кучевище, тогава в Османската империя. Негов брат е висшият духовник Натанаил Охридски.

През 1880 – 1881 година се включва в Охридското съзаклятие. Заловен е от турските власти и заедно със Зафир Белев, Коста Лимончев и Христо Попов е осъден на доживотно заточение в крепост. Кузман Шапкарев пише за Златан Бойкикев крайно негативно заради неговата революционна дейност. Заточен е в Адана и Пеас Кале, но по-късно е освободен с амнистия от султана. Живее в Радомир със сина си. Синът му Иван Бойкикев е доброволец в Сръбско-българската война в Ученическия легион, съдебен пристав в Радомир, деец на местното македоно-одринско дружество и спомоществовател на Върховния македоно-одрински комитет.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Охридското съзаклятие
Български имигранти от Македония в Радомир
Починали в Радомир
Родени в Кучевище